Бабья гора (, , Бабя-Гура) — гора, высшая точка горного массива Западные Бескиды в Карпатах, расположена на границе Польши и Словакии. Высота 1725 м.

Бабья гора была впервые упомянута в хрониках Яна Длугоша XV века.

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Горные вершины Западных Карпат
Горы Польши
Горные вершины Словакии
География Малопольского воеводства